— японская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Ивамура, Акинори (род. 1979) — японский бейсболист.
 Ивамура, Митиё (1883—1965) — японский государственный деятель.
 Ивамура Мититоси (1840—1915) — японский государственный деятель.
 Ивамура, Сюдзи (род. 1949) — японский адвокат и прокурор.
 Ивамура Такатоси (1845—1906) — японский государственный деятель.
 Ивамура, Тору (1870—1917) — японский искусствовед.
 Ивамура Тоситакэ (1866—1943) — японский вице-адмирал.
 Ивамура, Тосия (род. 1961) — японский мангака.
 Ивамура, Хитоки (1894—1968) — японский предприниматель и политик.

Топоним 
 Замок Ивамура — замок в префектуре Гифу.